2 miejscowości i grodziska w Polsce:
 Grodziszczko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Duszniki
 Grodziszczko – część wsi Giecz w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Dominowo
 nazwa grodziska w Gieczu